Bremer, även skrivet Brehmer, är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Brehmer (född 1994), svensk ishockeyspelare
 Antonie Brehmer-Gaffron (1833–1908), tysk författare och poet
 Berndt Brehmer (1940–2014), svensk professor i psykologi och ledningsvetenskap
 Birgitta Bremer (född 1950), svensk botanist
 Caj Bremer (född 1929), finländsk fotograf
 Carl Fredric Bremer (1770–1830), finlandssvensk brukspatron och godsägare, far till Fredrika Bremer
 David Bremer (aktiv i slutet av 1600-talet), svensk målare
 Ernst Bremer (1886–1985), svensk entreprenör och "smugglarkung"
 Fredrika Bremer (1801–1865), svensk författare, kvinnorättskämpe, djurrättsaktivist och välgörenhetsidkare
 Hanna Brehmer (född 1984), svensk musikalartist
 Herbert Brehmer (1906–1982), svensk musiker och musikarrangör
 Hermann Brehmer (1826–1889), tysk tuberkulosläkare
 Jacob Bremer  (1711–1785), finländsk handelsman, skeppsredare och industriman
 Joel Bremer (född 1978), svensk violinist och folkmusiker
 Josef Bremer (1789–1874), finländsk bruksägare
 Klaus Bremer (född 1938), finländsk företagare
 Kåre Bremer (född 1948), svensk botanist och universitetsrektor
 Lucille Bremer (1917–1996), amerikansk skådespelare och dansare
 Paul Bremer (född 1941), amerikansk diplomat
 Pauline Bremer (född 1996), tysk fotbollsspelare
 Robert Bremer (1777–1844), finländsk bruksägare
 Rolf Brehmer (född 1943), svensk militär
 Stefan Bremer (född 1953), finlandssvensk fotokonstnär
 Ulrika Fredrika Bremer (1746–1798), finländsk redare och affärsidkare
 Väinö Bremer (1899–1964), finländsk militär  idrottsutövare och flygare
 Wilhelm Brehmer (1841–1904), svensk militär och politiker

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Tyska efternamn